Ла́сточковые  — богатое видами семейство воробьинообразных. Для ласточковых характерна способность добывать пищу в воздухе, они в состоянии ловить насекомых на лету. У ласточковых стройное, обтекаемое телостроение и длинные узкие крылья. Клюв короткий и открывается довольно широко. Лапки весьма маленькие, у большинства видов длинные хвосты. Ласточки являются перелётными птицами.

Классификация 
В семействе могут выделять два подсемейства: Pseudochelidoninae, состоящее из единственного рода речных ласточек (Pseudochelidon), и Hirundininae, куда включены все остальные роды.

На июнь 2018 года семейство насчитывает 19 родов и 88 видов (наибольшее количество из которых обитает в Африке):
 Род 
 
 Род 
 
 
 Род 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Род 
 
 Род 
 
 
 
 Род 
 
 Род 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Род 
 
 Род 
 
 
 
 
 Род 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Род 
 
 
 Род 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Род 
 
 
 
 
 
 Род 
 
 Род 
 
 
 Род 
 
 
 
 
 Род 
 
 
 
 
 
 
 Род 
 
 
 Род 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На территории России обитает 10 видов.

Примечания

Ссылки 

 Swallows Nest Live Feed Live feed of a Swallows nest located in the Tipperary Institute, Tipperary Ireland.
 Swallow videos on the Internet Bird Collection.
 The evolution of nest construction in swallows (Hirundinidae) is associated with the decrease of clutch size paper in Linzer Biologische Beiträge.

Литература
 

 
Семейства птиц